Ramón Fernández (écrivain), (1833-1905), un écrivain et diplomate français.
 Ramon Fernandez (écrivain), (1894-1944), un écrivain, journaliste et critique français, petit-fils de l'écrivain ci-dessus.
 Ramon Fernandez (1953-), basketteur philippin.
 Ramon Fernandez (haut fonctionnaire), (1967-), petit-fils de l'écrivain ci-dessus, haut fonctionnaire français.
 Ramon Fernandez, un acteur.
 Amadeo Ramón Fernández Álvarez (1930-2006), réalisateur espagnol,